

Прихова — поселення в общині Назарє, Савинський регіон, Словенія.
 Прихова — поселення в общині Оплотниця, Подравський регіон‎, Словенія.